Stebni (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Werchowyna, siehe Stebni (Werchowyna)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Stebni (Wyschnyzja)